Timár József (1902–1960) színész
 Tímár József (?–?), az Újpest labdarúgója az 1940-es években
 Tímár József (1952) orvos, patológus, egyetemi tanár